Marquise steht für:

 Marquise (Pas-de-Calais), Gemeinde in Frankreich
 Kanton Marquise im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Marquise – Gefährliche Intrige, französischer Historienfilm (1997)

 die weibliche Form des französischen Adelstitels Marquis, siehe Markgraf #Frankreich
 einen Schirmtyp, siehe Knickschirm
 ein Synonym des Schmucksteinschliffs Navette (Schliffform)

Siehe auch:
 De Dion-Bouton La Marquise, Dampfwagen von 1884
 Markise, ein Stoffdach
 Marquis
 Marquisette, ein Stoff
 Marquesas (Îles Marquises), Inselgruppe im Pazifik